В одиночному розряді тенісного турніру Advanta Championships of Philadelphia 1995, який проходив в рамках Туру WTA 1995, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Лорі Макніл 6-1, 4-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
 Марі П'єрс (2-ге коло)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)

 Відсутня
 Відсутня
 Анке Губер (півфінал)
 Чанда Рубін (2-ге коло)
 Наташа Звєрєва (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1995
Тур WTA 1995